Callicilix är ett släkte av fjärilar. Callicilix ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sikelvingar
Callicilix